C63 oder C 63 steht für:
 Chrysler C63, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Nebenhodenkarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
diverse PKW-Modelle von Mercedes-AMG, siehe Mercedes-AMG #63
 Caldwell 63, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C63